

Cinema 
La storia  – film del 1986 di Luigi Comencini, tratto dal romanzo omonimo di Elsa Morante.
La storia – cortometraggio del 2000 di John Little, tratto dalla trama originale del film incompiuto The Game of Death di Bruce Lee.

Letteratura 
La storia – romanzo del 1974 di Elsa Morante

Musica 
La storia – album del 1993 del Banco del Mutuo Soccorso
La storia – album del 1998 di Rino Gaetano
La storia – brano musicale del 1985 di Francesco De Gregori contenuto nell'album Scacchi e tarocchi
 La storia – album di Otello Profazio del 2018

Altro 
 La storia – dipinto di Mosè Bianchi
 La storia – sceneggiato televisivo del 1986.

Pagine correlate 
Storia (disambigua)